«Ушедшее время» () — британский фильм-драма 2009 года о футбольных хулиганах. Снят по мотивам одноимённого романа Кевина Сэмпсона, опубликованного в 1998 году.

Сюжет 
Действия происходят в 1979 году в пригороде Ливерпуля. Главный герой фильма — 19-летний Пол Карти. После смерти матери он всеми силами стремится попасть в The Pack — легендарную группировку футбольных хулиганов, которые носят спортивные куртки «Питер Сторм», ножи «Стенли» и болеют за футбольную команду Транмир Роверс.

Сюжет фильма разворачивается вокруг сложных взаимоотношений между Полом и Элвисом — одним из «хулиганов».

Саундтрек 
Особое место в фильме занимает саундтрек, при помощи пост-панка и электронной музыки создающий особую психологическую атмосферу.

Список композиций
 Ultravox — Young Savage (2:58)
 Carty And Elvis in Eric’s (0:21)
 The Rascals — All That Jazz (2:57)
 Cabaret Voltaire — Nag Nag Nag (4:38)
 «Sunrise» (0:49)
 «Liverpool 1979» (1:11)
 Magazine — The Light Pours Out of Me (4:35)
 «When We Go To Berlin» (0:58)
 Ultravox — Slow Motion (3:27)
 «Wool Stomp» (1:17)
 The Cure — 10:15, Saturday Night (Home Demo) (4:35)
 Joy Division — Insight (4:23)
 «Come And See The Stars» (0:39)
 «Elvis’s Dub» (2:36)
 «Carty Deflated» (1:48)
 «Carty’s Revenge» (1:07)
 Echo & the Bunnymen — Going Up (4:01)
 Carty’s Last Awayday (1:27)
 Ultravox — Just For a Moment (3:12)
 The Mekons — Where Were You? (2:42)
 The Jam — When You’re Young (3:12)
 Elvis Costello — Night Rally (2:44)
 Dalek I — The World (2:28)
 The Teardrop Explodes — Sleeping Gas (Zoo Version) (4:39)
 Orchestral Manoeuvres in the Dark — Electricity (3:34)
 The Human League — Being Boiled (3:51)
 Wire — I Am the Fly (3:08)
 Gang Of Four — Damaged Goods (3:29)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Экранизации романов Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о футболе
Фильмы на английском языке
Фильмы о футбольных хулиганах